Абеса́дзе) — грузинская фамилия. 

 Известные носители
 Абесадзе, Александр Абесаломович — главный агроном Лайтурского совхоза имени Кирова Министерства сельского хозяйства СССР, Махарадзевский район Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абесадзе, Варлаам Милосович (1911 — ?) — председатель исполнительного комитета Ткибульского районного Совета депутатов трудящихся Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абесадзе, Гия Вахтангович (1956—1991) — грузинский советский врач-кардиолог. В 1991 году на проспекте Руставели в Тбилиси устроил самосожжение в знак протеста против гражданской конфронтации. Его именем названа улице в старом Тбилиси.
 Абесадзе, Владимир Ильич (1947—1987) — советский журналист.
 Абесадзе, Нино (род. 1965) — израильский политик и журналист; дочь Отара Абесадзе.
 Абесадзе, Ния Георгиевна (1929—1992) — грузинская советская поэтесса, переводчик.
 Абесадзе, Отар Давидович (1934—1980) — советский режиссёр.
 Абесадзе, Рамаз Борисович (род. 1952) — грузинский учёный, директор Института Экономики имени Паата Гугушвили, доктор экономических наук, профессор. Примечания